Lypowez (ukrainisch ) steht für:
 Rajon Lypowez in der Oblast Winnyzja, Ukraine
 Lypowez (Retytschyn), Nebenfluss der Retytschyn im Becken der Weichsel

Lypowez ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Lypowez, Stadt in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez
 Lypowez (Kaharlyk), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kaharlyk
 Lypowez (Jaworiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw
 Lypowez (Chust), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust 
 Lypowez (Uschhorod), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhord
 Lypowez (Lypowez), Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Lypowez

Siehe auch:
 Lipovec
 Lipovice
 Lipowez
 Lipowiec
 Lipowitz